Drevsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Drevsjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (18,6 ha)
Drevsjön (Söraby socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (98,2 ha)
Drevsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (49 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn